Даниэль Альварес Лопес (; 22 июля 1994, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Некакса».

Клубная карьера 
Альварес — воспитанник клуба «Атлас» из своего родного города. 20 августа 2014 года в матче Кубка Мексики против «Минерос де Сакатекас» он дебютировал за команду. 1 марта 2015 года в матче против «Веракрус» Даниэль дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Карлоса Очоа. 10 мая в поединке против столичной «Америки» Альварес забил свой первый гол за команду из Гвадалахары.

Международная карьера 
В 2015 году Даниэль в составе олимпийской сборной Мексики завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Тринидада и Тобаго, Панамы и Уругвая. В поединке против тринидадцев Альварес забил гол.

Достижения 
 Мексика (до 23)
  Панамериканские игры — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на ESPNFC
 Статистика на Transfermarkt

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Некакса»